est la formule brute de plusieurs isomères.

 acide acétonedicarboxylique, numéro CAS 
 acide alpha-cétoglutarique, numéro CAS